Pont-l’Évêque – rodzaj sera
 Pont-l’Évêque – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Pont-l’Évêque – francuska gmina w regionie Pikardia